Detta är en lista över de populäraste hundraserna i olika länder. Listorna bygger på statistik över nyregistrerade valpar och importer som redovisas av de nationella kennelklubbarna. En skillnad mellan olika länders statistik är att vissa kennelklubbar slår samman olika varianter av samma ras, medan andra länder redovisar de olika varianterna separat. Bland raserna på topplistorna gäller detta främst belgisk vallhund, chihuahua, pudel och tax. Beträffande collie och sankt bernhardshund är de korthåriga så ovanliga att det inte skulle göra någon större skillnad att redovisa varianterna tillsammans. Den spanska kennelklubben redovisar korthårig vorsteh och strävhårig vorsteh tillsammans som vorsteh trots att dessa inte är varianter utan skilda raser med olika rasstandard.

Nyregistreringar världen runt 2011
2012/2013 undersökte Svenska Kennelklubben vilka hundraser som var världens populäraste. Man tillfrågade 35 nationella kennelklubbar som var anslutna till eller samarbetade med den internationella hundorganisationen Fédération Cynologique Internationale (FCI) om deras statistik över nyregistreringar 2011. Sammanlagt 26 nationella kennelklubbar skickade in svar. Dessa var kennelklubbarna i Argentina, Australien, Belgien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och USA. Betydande länder som inte deltog var Brasilien, Colombia, Indien, Mexiko, Polen, Ryssland och Venezuela.

Nyregistreringar i olika länder 2000–2012
Av tolv västeuropeiska topplistor låg labrador retriever etta på hälften 2010. Tysk schäferhund låg i topp tre på flest av dessa listor, elva stycken, följt av labrador retriever (sju), golden retriever (fem) samt cavalier king charles spaniel och yorkshireterrier, båda på två topplistor. De tre förstnämnda raserna var också de enda som finns med på samtliga tolv tjugo-i-topp. Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans i samtliga länder skulle belgisk vallhund legat i topp tre i två länder. Både labrador retriever och tysk schäferhund skulle förlorat var sin topplacering och både golden retriever och cavalier king charles spaniel skulle förlorat var sin plats i topp tre. Även tax skulle då funnits med på alla tolv listorna.

Svenska Kennelklubben (SKK) - topp 20 2000-2018

Under 2018 var labrador retriever den mest populära hundrasen i Sverige. Nya på den svenska topplistan 2012 var finsk lapphund och mops, som dock åkte utanför topp 20 igen år 2013. Dansk-svensk gårdshund kom in 2007 och staffordshire bullterrier året därpå. Båda varianterna av chihuahua klev upp 2006 och chinese crested dog året dessförinnan. Först 2002 blev det möjligt att registrera jack russell terrier, den kom då genast in på topplistan.

2008 och 2009 hamnade norsk älghund, grå (gråhund) tillfälligt utanför topp 20, samma sak med drever 2008 som åkte ur på nytt 2011. 2008 året var alltså jämthunden den enda svenska jakthunden på popularitetslistan. Andra raser som funnits med på topplistan under första halvan av 2000-talet men inte just vid millennieskiftet är stor pudel, boxer och bichon havanais. Den sistnämnda kom dock upp till plats 20 år 2013.

Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans 2012 skulle chihuahua stigit till första platsen med 2 360 nyregistreringar, pudel skulle kommit in på plats fem med 1 544 nyregistreringar och tax skulle kommit in på nionde plats med 994 nyregistreringar.

Finska Kennelklubben (FKK) - topp 20 2006-2012

Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans 2010 skulle tax stigit till fjärde plats med 1 720 nyregistreringar, chihuahua skulle stigit till plats fem med 1 504 nyregistreringar, collie skulle stigit till plats tolv med 890 nyregistreringar och på plats sjutton skulle pudel kommit in med 775 nyregistreringar.

Norsk Kennel Klub (NKK) - topp 20 2000-2012

Om olika rasvarianter redovisades tillsammans 2010 skulle tax stigit till första plats med 1 209 nyregistreringar och chihuahua stigit till femte plats med 977 nyregistreringar och pudel skulle kommit in på plats nio med 822 nyregistreringar.

Dansk Kennel Klub (DKK) - topp 20 2001-2012

Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans 2010 skulle tax stigit till fjärde plats med 1 034 nyregistreringar, pudel skulle kommit in på plats elva med 423 nyregistreringar och därmed skulle collie sjunkit till sjuttonde plats, men med 301 nyregistreringar.

Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), Tyskland - topp 20 2000-2012

The Kennel Club (KC), Storbritannien - top 20 2001-2012

Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans 2010 skulle tax stigit till tolfte plats med 5 483 nyregistreringar, chihuahua skulle kommit in på plats tretton med 5 397 nyregistreringar och pudel på plats nitton med 3 460 nyregistreringar.

Société Centrale Canine (SCC), Frankrike - topp 20 2000-2012

För 2010 och tidigare anger registreringssiffrorna för belgisk vallhund endast varianten malinois. Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans 2010 skulle belgisk vallhund stigit till nummer ett med 12 072 nyregistreringar och tax skulle stigit till plats fjorton med 4 215 nyregistreringar.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland - topp 20 2003-2012

Om olika rasvarianter hade räknats tillsammans 2010 skulle tax stigit till plats fyra med 2009 nyregistreringar och belgisk vallhund skulle stigit till plats tio med 947 nyregistreringar.

Société Royale Saint-Hubert (SRSH), Belgien - topp 20 2007-2010

Om olika rasvarianter hade räknats tillsammans 2010 skulle belgisk vallhund legat kvar som nummer två, men med 1 558 nyregistreringar, tax skulle kommit in på sjunde plats med 582 nyregistreringar och chihuahua skulle stigit till plats åtta med 582 nyregistreringar.

Real Sociedad Canina en España (RSCE), Spanien - topp 20 2005-2012

Clube Português de Canicultura (CPC), Portugal - topp 20 2000-2011

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), Italien - topp 20 2008-2011

Segugio dell'Appennino introducerades 2008, så den höga siffran visar samtliga registrerade hundar, inte bara valpar.

American Kennel Club (AKC), USA 2000-2012

Canadian Kennel Club (CKC) - topp 20 2006-2012

Australian National Kennel Council (ANKC) - topp 20 2000-2012

Om olika rasvarianter hade redovisats tillsammans 2010 skulle pudel stigit till sjätte plats med 2 217 nyregistreringar, chihuahua skulle kommit in på plats tolv med 1 468 nyregistreringar och tax på plats tretton med 1 337 nyregistreringar.

Populära raser i Sverige 1960-1998

Vilka hundraser som är populärast varierar med tiden, bland sällskapshundarna kan man se skiftande moden. Under början av 1960-talet var över hälften av de populäraste raserna jakthundar. Flera dvärghundar var också populära, men helt andra raser än idag.

2008 hade flertalet inhemska jakthundar försvunnit från topplistan. Av fem inhemska jaktraser på topplistan under början av 1960-talet fanns endast jämthunden kvar. Drever kom tillbaka i toppen 2009 och norsk älghund, grå (gråhund) 2010.

De 20 populäraste raserna enligt de genomsnittliga nyregistreringarna 1960-1964 var (placering och antal registreringar 2008 inom parentes):

 Korthårig tax 3.276 (59: 344)
 Tysk schäferhund 3.040 (1: 2.616)
 Mellanpudel 2.876 (58: 349)
 Drever 2.087 (26: 611)
 Dvärgpudel 1.862 (17: 716)
 Strävhårig tax 1.652 (14: 832)
 Hamiltonstövare 1.468 (53: 380)
 Boxer 1.342 (24: 620)
 Jämthund 836 (4: 1.769)
 Cocker spaniel 722 (6:1.422)
 Långhårig tax 660 (120: 128)
 Pekingese 544 (179: 46)
 Dvärgpinscher 531 (21: 642)
 Schillerstövare 529 (116: 131)
 Shetland sheepdog 509 (11: 1.035)
 Collie, långhårig 505 (30: 550)
 Smålandsstövare 431 (105: 144)
 Släthårig foxterrier 376 (145: 89)
 Bostonterrier 363 (152: 76)
 Korthårig vorsteh 282 (70: 244)

Senare under 1960-talet förlorade taxen tätplatsen till dvärgpudeln. 1966 blev shäfern den populäraste rasen och har behållit den positionen sedan dess. 1992 såg tio i topp ut så här (1991 års registreringar inom parentes):

 Tysk schäferhund 5.140 (5.744)
 Golden retriever 3.268 (3.240)
 Strävhårig tax 3.104 (2.910)
 Labrador retriever 2.552 (2.444)
 Drever 2.033 (2.282)
 Jämthund 1.525 (1.382)
 Norsk älghund, grå (gråhund) 1.394 (1.341)
 Collie, långhårig 1.394 (1.603)
 Cavalier king charles spaniel 1.352 (1.337)
 Hamiltonstövare 1.328 (1.551)

Under 1990-talet blev rottweilern en trendras. 1997 års nyregistreringar (1996 inom parentes):
 Tysk schäferhund 3.751 (3.964)
 Golden retriever 2.693 (2.672)
 Labrador retriever 2.099 (2.081)
 Strävhårig tax 1.870 (1.870)
 Jämthund 1.211 (1.257)
 Drever 1.142 (1.219)
 Rottweiler 1.120 (1.283)
 Norsk älghund, grå (gråhund) 932 (895)
 Cavalier king charles spaniel 931 (1.171)
 Engelsk springer spaniel 892 (982)

Se även
Gruppindelning av hundraser
Lista över hundraser efter ursprungsland
Alfabetisk lista över hundraser

Källor

Hundraser
Hundraser, populäraste